Финал Кубка Шотландии по футболу 1987 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1986/87, в котором встречались клубы «Сент-Миррен» и «Данди Юнайтед». Матч состоялся 16 мая 1987 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Победу в этой встрече праздновали футболисты «святых», переигравшие своих оппонентов со счётом 1:0 благодаря мячу Иана Фергюсона в дополнительное время. Данный матч был ещё примечателен тем, что поединок стал последним на настоящий момент «шотландским» финалом Кубка страны, в том смысле, что в данной встрече все участники, вплоть до главных тренеров команд команд были представителями «горской» страны..

Путь к финалу

«Сент-Миррен»

«Данди Юнайтед»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания 

1987
Матчи ФК «Сент-Миррен»
Матчи ФК «Данди Юнайтед»
Футбол в Европе в 1987 году
События 16 мая
Май 1987 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1987 году